Но́мер, також ну́мер — 
 порядкове число предмета серед інших однорідних. Для підтвердження, що число означає порядковий номер, використовують символ номера № або N;
 окрема кімната в готелі, яку здають приїжджим.
 окрема частина збірного концерту, вистави,  і т. п. (сольний номер, цирковий номер);
 в переносному значенні — витівка, вчинок, фортель.

Дивись також
 Е-номер
 Реєстраційний номер документа
 Кадастровий номер
 Атомний номер
 Номенклатурний номер
 Ідентифікаційний номер платника податків
 Ідентифікаційний номер фізичної особи
 Інвентарний номер
 Ідентифікаційний номер підприємства
 Ідентифікаційний номер транспортного засобу

Примітки

Посилання 
 Номер //